Исакович — фамилия.

Известные носители 
 Исакович, Анна Самойловна (1886—1954) — русско-французская певица и музыкальный педагог.
 Исакович, Антоние (1923—2002) — сербский писатель, сценарист.
 Исакович, Гарольд Григорьевич (1931—1992) — советский архитектор, лауреат Ленинской премии.
 Исакович, Иван (Чермаев, 1932—2017) — американский дизайнер.
 Исакович, Михаил Александрович (1911—1982) — советский физик и механик, доктор технических наук.
 Исакович, Николай Фёдорович (в монашестве Нил; 1799—1874) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Исакович, Рахиль Семёновна (1866—ок. 1930) — общественный деятель и благотворитель.
 Исакович, Самойло Исаакович (1858—1910) — городской и общественный деятель Одессы, благотворитель.
 Исакович, Сара (род. 1988) — словенская спортсменка (плавание).
 Исакович, Сергей Давидович (Чермаев, 1900—1996) — английский и американский архитектор. 

 Майкапар, София Эммануиловна (урождённая Исакович; 1881—1956) — певица, первая жена композитора С. М. Майкапара.

См. также 
 Иса-бей Исакович (ум. 1470) — османский военный и государственный деятель XV века, первый османский санджакбей Боснии (1454—1463, 1464—1470).